Три колесницы, Трияна (, ; , сань-чэн; , самсын; , сандзё:; ; )

Три колесницы (учение о трёх колесницах представлено в махаяне), которые переправляют существ через сансару на берег нирваны. Как правило, махаянисты (см. Аштасахасрика) различают три колесницы следующим образом:
 Колесница шраваков (слушателей или последователей): Шравакаяна.
 Колесница пратьекабудд (просветляющихся \ пробуждающихся для самих  себя): Пратьекабуддаяна.
 Обе эти колесницы иногда называют Хинаяной или Малой колесницей.
 Колесница бодхисаттв (спасающих всех существ): Махаяна (Великая колесница).
Другая распространённая (также махаянская)  классификация:
 Хинаяна
 Махаяна
 Ваджраяна («Алмазная колесница»)

Иногда колесницы изображаются в виде телег, запряжённых, соответственно, козлом, оленем и быком.

Различные интерпретации Трех колесниц 
Махаяна различает: 
 колесницу шраваков — хинаяну (Малую колесницу), приводящую после долгого или короткого периода к архатству, 
 колесницу пратьекабудд — мадхьямаяну (Среднюю колесницу), также приводящую после долгого или короткого периода к буддовости (санскр. - буддхата), достигаемому аскетическими практиками, 
 колесницу бодхисаттв — махаяну (Великую колесницу), приводящую через неисчислимое время спасения существ и последовательное просветление к высшему буддовости (буддхата).

Другая интерпретация:
 Махаяна — поучения для истинных бодхисаттв, 
 Мадхьямаяна — пратьекабудды без невежественного аскетизма, 
 Хинаяна — шраваки с невежественным аскетизмом.

Согласно Лотосовой сутре, существуют: 
 Малая колесница — чистые и простые практики, описанные в Четырёх Агамах. Шраваки описываются как слушающие Четыре Благородные Истины, ограниченные в степени развития по пути просветления. Пратьекабудды просветлены в цепи 12 нидан. 
 Великая колесница, в которой бодхисаттвы совершенствуются в шести парамитах (духовных переправах) и просветлении. 
 Экаяна (или Буддаяна) — Единая колесница, приводящая всех к буддовости. Сутра Лотоса Благого Закона утверждает, что есть лишь одна Единая колесница Будды, а Три колесницы были даны как искусные средства в соответствии со способностями учеников. Сутра Лотоса, таким образом, согласно махаяне, является объединяющим, полным и завершающим поучением Будды. О концепции Единой колесницы также говорится в китайском тексте VIII века "Сутра помоста"\ "Алтарная сутра", автором которой традиционно считают Шестого патриарха Чань \ Дзен Хуэйнэна.

См. также 
 Три поворота

Литература 
 

Понятия буддизма